Příjmení Marek nosí více významných osobností:

 Antonín Marek (1785–1877) – český katolický kněz, básník a překladatel
 Eduard Marek (1917–2022) – český odbojář, politický vězeň a skaut
 Ferdinand Marek (1881–1947) – rakouský diplomat v Československu
 František Marek (1899–1971) – český architekt
 František Marek (1913–1987) – pedagog, historik a psycholog
 Jan Marek – více osob, rozcestník 
 Jaroslav Marek – více osob, rozcestník
 Jindřich Marek (* 1952) – český učitel, historik, spisovatel a publicista
 Jiří Marek – více osob, rozcestník 
 Josef Marek – více osob, rozcestník 
 Josef Richard Marek (1883–1951) – český grafik, překladatel a typograf
 Jozef Marek (* 1931) – slovenský geodet a kartograf
 Karel Marek – více osob, rozcestník
 Kryštof Marek (* 1967) – český dirigent, skladatel a jazzový pianista
 C. W. Ceram, pseudonym Kurta Wilhelma Marka (1915–1972) – německý novinář a spisovatel
 Ladislav Marek (* 1967) – český podnikatel
 Luboš Marek – český statistik a vysokoškolský pedagog
 Ludvík Marek (1891–1938) – československý politik a poslanec
 Martin Marek – více osob, rozcestník
 Oldřich Marek (1911–1986) – československý entomolog a pedagog
 Otakar Marek (* 1978) – český basketbalista
 Pavel Marek (* 1949) – český historik
 Pavel Marek (* 1958) – československý hokejista a trenér
 Rostislav Marek (* 1961) – český herec
 Slavoj Marek (* 1946) – český podnikatel a bývalý československý politik
 Stanislav Marek (* 1970) – bývalý český fotbalista, obránce
 Tomáš Marek (* 1981) – český fotbalista a fotbalový reprezentant
 Václav Marek (1908–1994) – český cestovatel, spisovatel a odborný publicista
 Václav Marek (* 1981) – český fotbalový brankář
 Vlastimil Marek (1946–2021) – český buddhista, hudebník, publicista a spisovatel
 Zdeněk Marek (1925–2019) – československý lední hokejista
 Zygmunt Marek (1872–1931)– polský politik

ženský tvar s přechýlením
 Eva Marková (* 1949) – česká astronomka
 Kateřina Marková (* 1997) – česká mistryně světa v rybolovné technice
 Michala Marková (* 1974) – česká překladatelka
 Michala Marková (* 1975) – česká novinářka
 Xena Longenová, rodným jménem Polyxena Marková (1891–1928) – česká herečka a herečka němého filmu
 Soňa Marková (* 1963) – česká poslankyně a pedagožka
 Zdeňka Marková (* 1956) – česká starostka
 Zuzana Marková (* 1988) – česká sopranistka

Související články 
 Marek
 Mareček
 Markovič

Externí odkazy